Elachopeltella är ett släkte av svampar. Elachopeltella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Elachopeltella